Okręty US Navy o nazwie USS  "Fresno":
 Pierwszy "Fresno" (SP-3063) był okrętem transportowym nabytym przez Marynarkę w 1918 i przekazanym United States Shipping Board w 1919.
 Drugi "Fresno" (CL-121) był lekkim krążownikiem typu Atlanta, który został zwodowany w 1946 i wycofany ze służby w 1949.
 Trzeci "Fresno" (LST-1182) był okrętem desantowym czołgów typu Newport, który był w służbie w latach 1969-1993.

Fresno